John O. Stevens é instrutor de aiquidô e professor de Estudos Budistas na Universidade Tohoku Fukushi, em Sendai, no Japão. É autor e tradutor de mais de vinte livros sobre Budismo Zen, aiquidô e cultura asiática.  Nasceu em Chicago e foi criado em Evanston, Illinois.

Iniciou sua prática no aiquidô em 1973 no Sendai Budokan ao mudar-se para o Japão, tendo como primeiro instrutor Hanzawa Yoshimi Sensei, que era também um shihan de caratê e de iaidô.
Seu principal mestre foi Shirata Rinjiro Sensei, o qual inspirou Stevens no estilo aiquidô clássico. Seus ensinamentos vão além da técnica corporal, pois ensina a união desta com a meditação e a prática do kotodama (repetição de sons). Tem praticado e ensinado a modalidade por todo o mundo. Ministrou Seminário no Brasil, em 2005, aceintando convite do Instituto Takemussu de Aikido.

Obras
Os Segredos do Aikido (Ed. Pensamento-Cultrix, 1998, ISBN 8531510236)
A filosofia do Aikido (Ed. Pensamento-Cultrix, 2004, ISBN 8531608228)
Segredos do Budo (Ed. Pensamento-Cultrix, 2005, ISBN 8531608937)
Três mestres do Budo (Ed. Pensamento-Cultrix, 2007, ISBN 9788531609930)

Aiquidocas